De vernedering (roman), een roman uit 2009 van Philip Roth
The Humbling (film), een film uit 2014 van Barry Levinson